est une chaîne de télévision diffusant des programmes jeunesse en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Islande. La chaîne a été créée en 2000 lorsque la version européenne a été remplacée en version régionale.

Histoire 
, diffusant entre  du matin et , est originellement jumelé à la version pan-européenne de TNT diffusant entre  et  du matin (CET). Certains programme de la version pan-européenne étaient doublés en norvégien, en suédois et en danois, par des sociétés telles que SDI Media Denmark et Dubberman Denmark en danois. Le , elle devient une chaîne indépendante diffusé en 24 jeures, comme pour TNT. Cependant, une version de la chaîne appelée TNT & Cartoon Network continue à apparaitre chez certains fournisseurs.

En 2000, une version régionale scandinave de Cartoon Network est créée, diffusant en suédois, en danois et en norvégien. En mai 2006, le logo Cartoon Network est changé par rapport à la version britannique de la chaîne. En Suède, dès le , des publicités suédoises sont diffusées. Depuis le , Cartoon Network commence à diffuser en 16:9 (écran large). En , la branche nordique de Turner Broadcasting choisit Egmont Publishing Kids comme nouvel agent de licence représentant Cartoon Network dans les pays nordiques.

Programmation

Programmation actuelle 
Shows

 Adventure Time
The Amazing World of Gumball
 Apple & Onion
 Bakugan Armored Alliance (Bakugan: Pansret Alliance)
 Bakugan Battle Planet
 Ben 10
 Craig of the Creek
 Elliott from Earth
 The Fungies!
 Jellystone!
 Ninjago
 The Powerpuff Girls
Regular Show
 Steven Universe
 Summer Camp Island
 Teen Titans Go!
 Victor et Valentino
 We Baby Bears
 We Bare Bears

Shorts
 DC Nation Shorts
 DC Super Friends
 DC Super Hero Girls
 Monk Little Dog
 Oddbods
 Villainous

Cartoonito
 Batwheels
 Bugs Bunny Builders
 Dorothy and the Wizard of Oz
 Gabby's Dollhouse
 Little Ellen
 YooHoo to the Rescue

Programmation à venir

Ancienne programmation 
Bien que ces émissions ne soient actuellement pas dans la programmation régulière, certaines sont périodiquement diffusées lors de blocs correspondants ou d'événements spéciaux, ou en tant que comédien. D'autres peuvent être consultés sur Boomerang.

13 Ghosts of Scooby Doo
2 Stupid Dogs
 The Addams Family
 Angelo Rules
 Animaniacs
A Pup Named Scooby-Doo
Arthur
Atom Ant
Atomic Betty
Bakugan
 The Batman
 Batman Beyond
 Batman: The Animated Series
 Batman: The Brave and the Bold
B-Daman
 Ben 10
 Ben 10: Alien Force
 Ben 10: Omniverse
 Ben 10: Ultimate Alien
 Best Ed
Beyblade Burst Turbo
 Beyblade: Metal Masters
 Beyblade Metal Saga
 Biker Mice from Mars
Bob the Builder
 Camp Lazlo
The Care Bears
 Chop Socky Chooks
 Chowder
City of Friends
 Clarence
Cloudy with a Chance of Meatballs: The Series
 Codename: Kids Next Door
 Courage the Cowardly Dog
 Cow and Chicken
The Cramp Twins
Creepschool
Cubix
Dastardly and Muttley in their Flying Machines
 DC Super Hero Girls
 Dexter's Laboratory
 Dink, the Little Dinosaur
  Dimensionpants
 Dragons: Defenders of Berk
 DreamWorks Dragons
 Droopy: Master Detective
 Duck Dodgers
 Duel Masters
 Ed, Edd n Eddy
 Evil Con Carne
 Fantastic Four: World's Greatest Heroes
 The Flintstones
 Flying Rhino Junior High
 Foster's Home for Imaginary Friends
 The Garfield Show
 Generator Rex
 Green Lantern: The Animated Series
 Grim & Evil
 The Grim Adventures of Billy & Mandy
 Grojband
 Hero 108
 The Heroic Quest of Valiant Prince Ivandoe
 Hi Hi Puffy Ami Yumi
 Hong Kong Phooey
 Huckleberry Hound
 Hugo the Jungle Animal
 I Am Weasel
 Infinity Train
 The Jetsons
 Johnny Bravo
 Jonny Quest
 Johnny Test
 Josie and the Pussycats
 Justice League
 Justice League Action
 The Koala Brothers
 The Latest Buzz
 Lego Nexo Knights
 Legends of Chima
 The Land Before Time
 Level Up
 The Life and Times of Juniper Lee
 Looney Tunes
 The Looney Tunes Show
 Magnus & Myggen
 Mao Mao: Heroes of Pure Heart
 The Marvelous Misadventures of Flapjack
 The Mask
 Megas XLR
 Merlin the Magical Puppy
 Mighty Magiswords
 Mike, Lu & Og
 Miss BG
 Mixels
 Monster Beach
 Mr Bean
 ¡Mucha Lucha!
 MumbleBumble
 My Gym Partner's a Monkey
 My Knight and Me
 My Spy Family
 New Looney Tunes
 Ned's Newt
 The New Scooby and Scrappy-Doo Show
 The New Scooby-Doo Movies
 Make Way for Noddy
OK K.O.! Let's Be Heroes
 Out of Jimmy's Head
 Over the Garden Wall
 Ozzy & Drix
 Peanuts
 Pet Alien
 Pink Panther and Pals
 Pinky and the Brain
 Pocoyo
 Pororo
 Pound Puppies
 Power Players
 The Powerpuff Girls
 Puppy in My Pocket: Adventures in Pocketville
 The Quick Draw McGraw Show
 Redakai: Conquer the Kairu
 Regular Show
 Richie Rich
 The Road Runner Show
 Robotboy
 Rocket Robin Hood
 Sabrina: The Animated Series
 Sabrina's Secret Life
 Samurai Jack
 The Scooby-Doo Show
 Scooby-Doo! Mystery Incorporated
 Scooby-Doo, Where Are You!
 The Secret Saturdays
 Shaggy & Scooby-Doo Get a Clue!
 Sheep in the Big City
 She-Ra and the Princesses of Power
 Sidekick
 The Smurfs
 Spaced Out
 Squirrel Boy
 Star Wars: Clone Wars
 Star Wars: The Clone Wars
 Storm Hawks
 Supernoobs
 SWAT Kats
 The Sylvester & Tweety Mysteries
 Taz-Mania
 Teen Titans
 Teenage Mutant Ninja Turtles
 Thomas and Friends
 ThunderCats
 ThunderCats Roar
 Time Squad
 Tiny Toon Adventures
 Tom and Jerry
 Tom & Jerry Kids
 The Tom and Jerry Show (1975)
 The Tom and Jerry Show (2014)
 Tom and Jerry Special Shorts
 Tom and Jerry Tales
 Top Cat
 Total Drama Action
 Total Drama All-Stars
 Total Drama Island
 Total Drama: Pahkitew Island
 Total Drama: Revenge of the Island
 Total Drama World Tour
 Total DramaRama
 Transformers
 Transformers: Cyberverse
 Transformers: Prime
 Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising
 Troll Tales
 Trollhunters: Tales of Arcadia
 Uncle Grandpa
 Unikitty!
 Wacky Races
 What's New, Scooby-Doo?
 Wolverine and the X-Men
 The World of Tosh
 X-Men: Evolution
 Xiaolin Chronicles
 Xiaolin Showdown
 The Yogi Bear Show
 Young Justice
 Young Robin Hood
 Yo-Kai Watch
 Yu-Gi-Oh! ARC-V
 Yu-Gi-Oh! VRAINS
 Yu-Gi-Oh! Zexal

Notes et références 

Chaîne de télévision en Norvège
Chaîne de télévision en Suède
Chaîne de télévision en Finlande
Chaîne de télévision au Danemark
Chaîne de télévision en Islande
Nordique
Chaîne ou station de télévision fondée en 2000